Der Name Gaucourt kann sich beziehen auf:

 Gaucourt (Familie), eine französische Adelsfamilie, die  vor allem im 15. Jahrhundert bedeutend war, daraus:
 Raoul de Gaucourt († 1461/62), Gouverneur der Dauphiné, Großmeister von Frankreich
 Charles de Gaucourt († 1482), Gouverneur der Picardie
 Jean de Gaucourt († 1468), Bischof von Laon, Pair de France
 Jean de Gaucourt († 1476), Bischof von Amiens
 Louis de Gaucourt († 1485), Bischof von Amiens